Mit Flughafen Leipzig werden die folgenden Flughäfen bezeichnet:

 der internationale Flughafen Leipzig/Halle (IATA-Code: LEJ)
 der Verkehrslandeplatz Leipzig-Altenburg (IATA-Code: AOC)
 der ehemalige Flughafen Leipzig-Mockau